Michail Aleksandrovitj av Ryssland, född 22 november 1878 i Sankt Petersburg, död 13 juni 1918 i Perm, var en rysk storfurste. Han var son till tsar Alexander III och Maria Fjodorovna samt yngre bror till Nikolaj II. 

Michail var rysk tronföljare från 1899 till 1904 då Aleksej Nikolajevitj föddes. I samband med februarirevolutionen 1917 abdikerade Nikolaj II för sin egen och sin sjuke son Aleksejs räkning till förmån för den politiskt ointresserade Michail. Då den provisoriska regeringen inte kunde ge garantier för hans säkerhet beslöt Michail att avstå tronen redan dagen därpå. Han arkebuserades 1918 av bolsjevikerna. 

Han gifte sig (morganatiskt) i Wien 1912 med  Natalia Sjeremetievskaja, senare prinsessa Romanovskaja-Brassova (1880-1952).

Barn:

 George Brassov (1910- död i en bilolycka nära Auxerre 22 juli 1931)

Anfäder

Källor 
 Nationalencyklopedin

Romanov
Ryska storfurstar
Födda 1878
Avlidna 1918
Män
Mottagare av Sankt Andreas orden
Mottagare av Serafimerorden